Triumph pode se referir a:

 Triumph (banda), uma banda canadense de rock
 Triumph International, a empresa de roupa interior (roupas íntimas)
 Triumph Motocicletas, empresa britânica de motocicletas
 Triumph Daytona 675, um modelo de motocicleta
 Triumph (filme), filme de Cecil B. DeMille (1924)
 Triumph (álbum de The Jacksons)
 Triumph Motor Company, empresa britânica de automóveis

Desambiguação